Vaudoncourt (Meuse)
 Vaudoncourt (Vosges)
ook:
Vaudancourt, Oise